De 12 olympiske guder er markeret med fed - og de fede bokse er de oprindelige tolv titaner .

Noter

Kilder

Græske guder